Буковская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Буковская, Мария Андреевна (более известна под фамилией Дулова; 1873—1967) — княгиня, русская и советская певица (сопрано), педагог.
 Буковская, Тамара Симоновна (род. 1947) — российская поэтесса, редактор и филолог.